Фрідле́ндер  — німецьке і єврейське пріизвище.

Відомі персоналії 
 Саул Фрідлендер, Саул (Шауль) Фрідлендер, також Саул Фрідлендер П. (нім. Saul Friedländer, івр. שאול פרידלנדר‎; ім'я при народженні Пауль Фрідлендер; 11 жовтня 1932, Прага, Чехословаччина) — Ізраїльський історик, що спеціалізується головним чином на вивченні голокосту.
 Марті Фрідлендер, Марта «Марті» Фрідлендер (CNZM) (уроджена Гордон; 19 лютого 1928 року — 14 листопада 2016 року) — новозеландський фотограф.
 Ганс-Петер Фрідлендер — швейцарський футболіст.
 Макс Фрідлендер — німецький і нідерландський мистецтвознавець, фахівець з нідерландського та німецького мистецтва XV—XVI століть.

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища